

Chimica 
 Ossigeno – elemento chimico

Letteratura 
 Ossigeno (Oxygen) – romanzo di Andrew Miller del 2001

Musica 
 Ossigeno – album dei Pitura Freska del 1989
 Ossigeno – brano degli Afterhours del 1996, dall'album Germi
 Ossigeno – singolo di Raf del 2008
 Ossigeno – singolo di Francesco Sarcina del 2016
 Ossigeno – EP di Rkomi del 2018
 Ossigeno – Singolo di Nitro

Televisione 
Ossigeno – programma televisivo in onda su Rai 3 dal febbraio 2018

Pagine correlate 
 Oxygen